Герлинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Герлинг, Клас — немецкий диджей и музыкальный продюсер из Кёльна.
 Герлинг, Кристиан Людвиг — немецкий математик, астроном и физик.
 Герлинг, Эрих Карлович (1904—1985) — геохимик, специалист в области геохронологии, доктор химических наук, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Герлинген
 Гёрлин